Reichstagswahlkreis 12 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Gumbinnen 2, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Merseburg, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Thüringen, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933